Скала може да се отнася за:

 Скала̀ – минерално образувание
 Измервателна ска̀ла – начин за представяне на резултат от проведено измерване

 Населени места
 село Скала (област Бургас)
 село Скала (област Силистра)
 село Скала, Италия
 град Скала, (Лакония), Гърция
 град Ска̀ла, Полша
 квартал Скала на град Ларнака, Кипър

 Други
 Ла Скàла – оперен театър в Милано, Италия
 Шкода Скала – модел леки автомобили